zwarcie (leśnictwo) – stopień zagęszczenia koron drzew
 Zwarcie w elektronice i elektrotechnice
 zwarcie doziemne
 zwarcie międzyfazowe
 zwarcie odległe
 zwarcie pobliskie
 zwarcie (stomatologia)
 stan zwarcia silnika
 stan zwarcia transformatora